Меропа (, Merope) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Една от плеядите, дъщерите на Атлант и Плейона. Тя е съпруга на Сизиф. Заедно със своите сестри е превърната в съзвездието Плеяди, където тя е най-слабосветещата звезда. Според мита, това е защото се срамувала, че нейните сестри се омъжили за богове, а тя станала жена на смъртен.
 Океанида, съпруга на Хелиос, според една от версиите майка на Фаетон.
 дъщеря на Хелиос и Климена, сетра на Фаетон.
 майка на Пандарей от Хермес.
 Според един от митовете, жена на Евпалам, майка на Дедал.
 Съпруга на коринтския цар Полиб, възпитала Едип.
 Меропа (дъщеря на Кипсел), от Коринт, вдовица на Кресфонт и съпруга на Полифонт (Хераклиди).
 Меропа (съпруга на Креон) от Коринт.

Освен в древногръцката митология, Меропа Гонт е име на героиня от поредицата за Хари Потър. Това е майката на Лорд Волдемор (Том Ридъл). Потомка е на Салазар Слидерин, живее с баща си и брат си. Те постоянно я потискат, (баща ѝ обича повече наследството от Слидерин (един медальон и пръстен) отколкото децата си) така че тя не може да разгърне магьосническите си способности. Но е чистокръвна магьосница, но харесва мъгъл и чрез любовна отвара кара и мъгъла (Том Ридъл старши) да се влюби в нея. Двамата избягват, но скоро действието на отварата отслабва и Ридъл се връща при семейството си. Меропа е бременна, затова отива в Лондон, където продава медальона на Слидерин, но по-късно ражда Том Ридъл младши в едно сиропиталище. Умира веднага след раждането.

Източници 

Нимфи
Древногръцки герои